

Astronomia
 Febe – satellite naturale del pianeta Saturno

Botanica
 Febe – nome volgare di Phoebe spp., genere di piante appartenenti alla famiglia delle Lauraceae

Mitologia greca
 Febe – titanide figlia di Urano
 Febe – figlia di Leucippo
 Febe – figlia di Leda e sorella di Elena
 Febe – una ninfa amadriade concubina di Danao
 Febe – un'Eliade

Geografia
 Febe – montagna di circa 1 000 metri in Camerun

Onomastica
 Febe – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
 Febe –  cristiana del I secolo della chiesa di Cencrea

Pagine correlate
Phoebe